Сим — может означать:

 Сим — в Библии старший сын Ноя, родоначальник семитских народов.
 Сим — виртуальный человек, управляемый игроком, в игре The Sims.
 Сим — игра на бумаге.
 СИМ (аббр.) — средства индивидуальной мобильности (электросамокат, сегвей и другие).

Фамилия 
 Сим (심 沈) — корейская фамилия, обозначается тем же иероглифом, что и китайская фамилия Шэнь.
 Сим, Аластер (1900—1976) — британский, шотландский характерный актёр театра, кино, телевидения.
 Сим, Бен (род. 1985) — австралийский лыжник, участник Олимпийских игр в Ванкувере.
 Сим, Джон (род. 1977) — профессиональный канадский хоккеист, левый крайний нападающий.
 Сим, Корнелиус (1951—2021) — первый католический священник-уроженец Брунея, епископ апостольского викариата Брунея.
 Сим, Лидия Антоновна (1925—1980) — советская доярка, Герой Социалистического Труда.
 Сим, Шейла (1922—2016) — британская актриса.
 Сим, Чеа (1932—2015) — камбоджийский коммунист и государственный деятель, один из высших руководителей НРК.

Псевдоним 
 Сим — псевдоним артиста цирка и эстрады Семёна Маслюкова.

Топоним 
 Сим — река на Южном Урале в Башкортостане и Челябинской области России, правый приток реки Белой.
 Сим — город в Челябинской области России.
 Сим — посёлок в Соликамском районе Пермского края России.

См. также 

 Сим-карта